Villa Sarmiento pode referir-se a:

Villa Sarmiento - comuna localizado no departamento de General Roca, província de Córdova;
Villa Sarmiento - município localizado no departamento de San Alberto, província de Córdova; 
Villa Sarmiento - localidade do partido de Morón,província de Buenos Aires;
Villa Sarmiento - município localizado no departamento Totoral, província de Córdova; 
Villa Sarmiento - município localizado no departamento de Sarmiento, província de Chubut; 

Desambiguação